Okręty US Navy o nazwie USS  "Recruit":

 Pierwszy "Recruit" (AM-285) był trałowcem typu Admirable, który wszedł do służby w 1944 i został skreślony z listy w 1962.
 Drugi "Recruit" (TDE-1) był konstrukcją do ćwiczeń zbudowaną na lądzie.
Recruit